Longwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Longwood Historic District (Florida), ID-Nr. 90001480
 Longwood Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 78000460
 Longwood Historic District (New York), ID-Nr. 83001640